Die Liste der Mannschaftskader der 1. Division (Schach) 2001/02 enthält alle Spieler, die in der dänischen 1. Division im Schach 2001/02 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Der Skolernes SK, der SK 1968 Århus und der Nørresundby Skakklub kamen mit jeweils 9 Spielern ein, der Helsinge SK und der SK 1934 Nykøbing ließen die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich je 12. Insgesamt kamen 81 Spieler zum Einsatz, von denen 47 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielte Peter Heine Nielsen (Helsinge SK) mit 6,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Uffe Vinter-Schou (Skolernes SK). Mit Jesper Mørch Lauridsen (Helsinge SK) und Martin Bækgaard (Skolernes SK) erreichten zwei Spieler mit je einem Einsatz 100 %.

Älteste Spieler der Saison waren die 1940 geborenen Henning Nielsen, Erik Pedersen (beide SK 1934 Nykøbing) und Karl Pedersen (Nordre SK), jüngste Spieler die 1985 geborenen Davor Palo (Skolernes SK) und Christian Kyndel Pedersen (Nordre SK).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2001; DEN = Dänemark, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Helsinge Skakklub

Skolernes Skakklub

Brønshøj Skakforening

SK 1968 Århus

SK Sydkysten

SK 1934 Nykøbing

Nordre Skakklub

Nørresundby Skakklub

Anmerkungen 
 Kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden in den Einzelbilanzen Berücksichtigung.

Weblinks 
 Ergebnisse bei der Dansk Skak Union

Wikipedia:Liste
1. Division (Schach)
Schach 2001
Schach 2002